Туртерон:

 Туртерон — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. 
 Туртерон — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.